Sandwich kan syfta på:

 Sandwich – en typ av smörgås
 Earl of Sandwich – en adlig titel
 Sandwich (glass) – en glass
 Sandwich, Kent – en ort och civil parish i grevskapet Kent, England
 Sandwich, Illinois – en ort i Illinois, USA
 Sandwich, Massachusetts – en ort i Massachusetts, USA
 Sandwich, New Hampshire – en ort i New Hampshire, USA

Se även 
 Sandwichkonstruktion – ett sätt att bygga upp lätta men hållfasta strukturer
 Sandwichöarna, Sandwich Islands – ett tidigare använt namn på Hawaii